Elde po' riferirsi a:

Elde (fiume), fiume tedesco, affluente dell'Elba 
Ansgar Elde, artista svedese
 Elde, nome assegnato al mondo della terra, in contrapposizione a  quello della magia, nella serie OVA  Otogi-Jūshi Akazukin